Susjica (makedonska: Sušica, Сушица) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Novo Selo, i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Susjica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Susjica är varierad. Den högsta punkten i närheten är Iskrovo,  meter över havet,  kilometer nordost om Susjica. Närmaste större samhälle är Strumica,  kilometer väster om Susjica. 

Trakten runt Susjica består till största delen av jordbruksmark. Runt Susjica är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Novo Selo (kommun)